Lac aux Biscuits peut faire référence à :
 Lac aux Biscuits, de la municipalité du Lac-Édouard, en Haute-Batiscanie, dans l'Agglomération de La Tuque, en la province de Québec, Canada,
 Lac aux Biscuits, dans le territoire non-organisé du Lac-Ashuapmushuan, dans la Municipalité régionale de comté (MRC) Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative Saguenay-Lac-Saint-Jean, en la province de Québec, Canada. Ce lac est situé à 50 km (en ligne directe) à l'est de la ville de Roberval, au Lac Saint-Jean.

Rivière aux Biscuits peut faire référence à :
 Rivière aux Biscuits, du territoire non-organisé Lac-au-Brochet, dans la Municipalité régionale de comté (MRC) La Haute-Côte-Nord, en la province de Québec, Canada.